St. Francis kan syfta på:

 St. Francis, Arkansas
 St. Francis, Kansas
 St. Francis, Minnesota
 St. Francis, Wisconsin